Gustavo Adolfo do Amaral Ornellas (Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1885 — Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1923), poeta, dramaturgo, jornalista e médium espírita brasileiro.

Teve atuação dinâmica nos meios literários, destacando-se como autor da peça intitulada O Gaturama, premiada pela Academia Brasileira de Letras.

Desenvolveu seus trabalhos no campo doutrinário junto à Federação Espírita Brasileira, tendo sido ainda diretor da revista Reformador.

Foi médium passista, tarefa que exerceu até aos últimos dias de sua vida, e autor de inúmeras poesias de cunho espírita.

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Dramaturgos do Brasil
Médiuns do Brasil